Riccardo Tozzi (arbitro)
 Riccardo Tozzi (imprenditore)